The Stolen Plans – cortometraggio del 1913 diretto da Charles Brabin
The Stolen Plans – film del 1952 diretto da James Hill